Aleksandr Nikoláyevich Tarásov (em russo: Александр Николаевич Тарасов, , Moscou) é um teórico marxista e sociólogo russo. Diretor do Centro para o estudo da nova sociologia e da prática política "Fênix" de Moscou.

Livros publicados 
 Провокация. Версия событий 3—4 октября 1993 г. в Москве (A provocação. A versão do 3-4 outubro de 1993 eventos em Moscou). — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1993.
 Правда о Югославии (A verdade sobre a Iugoslávia). — Пермь: ОПОР. 1993. (co-editado)
 Провокация. Версия событий 3—4 октября 1993 г. в Москве. — Постскриптум из 1994-го (A provocação. A versão do 3-4 outubro de 1993 eventos em Moscou. Pós scriptum de 1994). — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1994.
 Политический экстремизм в России (Extremismo político na Rússia). — М.: Информационно-экспертная группа «Панорама». 1996. (co-editado)
 Политический экстремизм в России (Extremismo político na Rússia). — М.: Институт экспериментальной социологии. 1996 (co-editado). ISBN 5-87637-043-6.
 Левые в России: от умеренных до экстремистов (A Esquerda na Rússia: de moderada a extremistas). — М.: Институт экспериментальной социологии. 1997 (co-editado). ISBN 5-87637-006-1.
 Революция не всерьёз. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений (Estudo da teoria e da história de movimentos quase-revolucionários). — Екатеринбург: Ультра.Культура. 2005. ISBN 5-9681-0067-2.
 Страна Икс (País X). — М.: АСТ; Адаптек, 2006. ISBN 5-17-032525-8.
 Le rouge et le noir. Extrême droite et nationalisme en Russie (O Vermelho eo Negro: A extrema-direita e Nacionalismo na Rússia). — P.: CNRS Editions, 2007 (co-editado). ISBN 978-2-271-06505-6.

Ligações externas 
 
 

Sociólogos da Rússia
Dissidentes da União Soviética
Marxistas da Rússia